Hedwigia är ett släkte av bladmossor. Hedwigia ingår i familjen Hedwigiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hedwigia